Un quotidien est un journal qui paraît tous les jours.
Le quotidien est le temps dans lequel s'inscrit la vie quotidienne.
 Quotidien, une émission de télévision française.

Voir aussi 
 Publication périodique